Ludendorff är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eduard Ludendorff
 Erich Ludendorff
 Hans Ludendorff

Tyska efternamn